Ernesti ist der Familienname folgender Personen:

 August Wilhelm Ernesti (1733–1801), seit 1770 Professor der Eloquenz in Leipzig
 Georg Ernesti (1866–1928), deutscher Theaterregisseur
 Jörg Ernesti (* 1966), deutscher Kirchenhistoriker und Theologe (kath.)

 Leo Ernesti (1925–1996), deutscher Politiker (CDU)
 Ludwig Ernesti (1814–1880), deutscher lutherischer Theologe